Ла Патакуера има више значења:

 Ла Патакуера (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Патакуера (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику